De Svenska Cupen 1995–1996 was de 41ste editie van het nationale voetbalbekertoernooi van Zweden, dat werd georganiseerd door de Zweedse voetbalbond. Het toernooi begon in augustus 1995 en eindigde op 23 mei 1996 met de finale in het Gamla Ullevi in Göteborg. Het duel stond onder leiding van scheidsrechter Christer Fällström. De beker ging voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis naar AIK Fotboll, dat in de finale met 1-0 te sterk was voor Malmö FF door een golden goal in de 102de minuut van Pascal Simpson.

Schema

Zie ook
Allsvenskan 1995
Allsvenskan 1996
Zweeds voetbalelftal in 1995
Zweeds voetbalelftal in 1996

1996
Svenska Cupen